Dexterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dexterville (Kentucky), im Butler County
 Dexterville (New York), im  Oswego County
 Dexterville (Wisconsin), im Wood County